I72, I-72 ou I/72 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS Unicorn (I72), un  navire de réparations, et un porte-avions léger de la Royal Navy ;
 I-72, un sous-marin de la Marine impériale japonaise, ayant servi pendant la Seconde Guerre mondiale.

Médecine 
 Autres anévrismes, d'après la classification internationale des maladies.

Routes 
  Interstate 72 (I-72), une autoroute américaine reliant Hannibal à Champaign ;
  Route slovaque I/72 reliant Rimavská Sobota à Hybe.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres